Пааво Яакко Матиас Корхонен (; 5 июня 1928, Йоутсено - 29 сентября 2019) — финский двоеборец и лыжник, чемпион мира. Участник трёх Олимпиад.

Карьера 
В 1952 году дебютировал на международной карьере на Олимпиаде в Осло, где выступал в двух видах спорта. В лыжной гонке на 18 километров Корхонен показал 14-е время. В соревнованиях двоеборцев был шестым после прыжков и даже несмотря на второе место в лыжной гонке не смог подняться на подиум, став четвёртым.

На чемпионате мира 1954 года в Фалуне показал 23-й результат в лыжной гонке на 15 километров. В дальнейшем сфокусировался на выступлениях в двоеборье.

На Олимпиаде 1956 года Корхонен вновь стал четвёртым в турнире двоеборцев. На этот раз он прорывался с 17-го места после прыжков, но до бронзовой медали ему не хватило чуть меньше балла. 

В 1958 году на домашнем чемпионате мира в Лахти финский двоеборец завоевал золотую медаль, обойдя действующего олимпийского чемпиона Сверре Стенерсена из Норвегии. Корхонен стал вторым чемпионом мира по двоеборью в истории Финляндии после Хейкки Хасу.

На Олимпиаде 1960 года Корхонен был знаменосцем сборной на церемонии открытия Игр. В соревнованиях двоеборцев он показал девятое место, после чего завершил спортивную карьеру.

Примечания

Ссылки 
 
 

Двоеборцы Финляндии
Лыжники Финляндии
Лыжники по алфавиту
Спортсмены нескольких видов спорта
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1952 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1956 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1960 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1952 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы мира по лыжному двоеборью